Снеллиус (1580—1626) — голландский математик, физик и астроном.
 Снеллиус — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Закон Снеллиуса - физический закон, который описывает преломление света на границе двух прозрачных сред.